Coca hace referencia a varios artículos:

Botánica y farmacología 
 Coca, coca Huánuco o coca boliviana (Erythroxylum coca), planta sudamericana originaria de los Andes;
 Coca o coca amazónica  (Erythroxylum coca var. ipadu), planta sudamericana originaria de la Amazonía;
 Coca o coca colombiana (Erythroxylum novogranatense), planta sudamericana originaria de los Andes;
 Coca o coca Trujillo (Erythroxylum novogranatense var. truxillense), planta sudamericana originaria de los Andes;
 Cocaína, alcaloide estimulante del sistema nervioso central, extraída de la planta anterior;
 Clorhidrato de cocaína, droga en forma de polvo blanco que se administra directamente vía intranasal o vía intravenosa en combinación con agua.
 Coca (Conopodium pyrenaeum), hierba perteneciente a la familia de las umbelíferas;
 Coca (Conopodium subcarneum), hierba perteneciente a la familia de las umbelíferas;
 Coca (Verbascum pulverulentum), planta perteneciente a la familia de las escrofulariáceas;
 Coca, más conocida como nogal común, nogal europeo o nogal español (Juglans regia); árbol monoico y caducifolio de la familia de las juglandáceas.

Geografía política 
 Coca, una localidad y municipio en la provincia de Segovia (España);
 Comunidad de villa y tierra de Coca, institución política castellana, cuya cabeza es el municipio anterior;
 Coca de Alba, municipio en la provincia de Salamanca (España);
 El Coca, también llamada Puerto Francisco de Orellana, ciudad capital de la provincia de Orellana (Ecuador).

Personalidades 
 Coca, seudónimo de Max Goldstein (1898-1924), revolucionario rumano;
 Imogene Coca (1908-2001), actriz cómica estadounidense;
 Fernando de Coca de la Piñera, militar y político español, procurador en las Cortes Españolas;

Gastronomía 
 Coca-Cola, refresco gaseoso producido por la empresa The Coca-Cola Company;
 Coca (receta), alimento salado o dulce con base de masa cocida, típico en algunas zonas de España;
 Mate de coca o té de coca; infusión estimulante elaborada con hojas de la planta de coca.

Además 
 Coca (náutica), un tipo de embarcación de vela utilizada durante la Edad Media;
 Coca o balero, juguete de malabares;
 Coca (electricidad), deformación en un cable eléctrico como consecuencia de la torsión por mal manejo del mismo;
 Coca (mecánica), deformación permanente en un cable de acero como consecuencia de la tracción mientras el cable presenta bucles.